Cabo Engaño es el nombre de dos accidentes geográficos:

 Cabo Engaño, en el extremo nororiental de la isla de Luzón.
 Cabo Engaño, en el extremo oriental de la isla de La Española.